Землянуха — топоним в Алтайском крае:

Реки
 Землянуха (приток Оби)
 Землянуха (приток Барнаулки)
 Землянуха (приток Ермилихи)
 Землянуха (приток Калманки)
 Землянуха (приток Поперечной)
 Землянуха (приток Солоновки)

Населённые пункты
 Землянуха — село в Хабарском районе Алтайского края, упразднено в 1975 г.
 Землянуха — посёлок, Индустриальный район, г. Барнаул, Алтайский край.